689 (DCLXXXIX) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na petek.

Dogodki 

1. januar

Rojstva

Smrti 

da:680'erne#689